Tubo puede referirse a:

 Tubo, antiguo reino del Tíbet.

 El tubo de vacío, un componente electrónico, antecesor del transistor.
 El tubo de rayos catódicos; en electrónica, dispositivo que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos constante dirigido contra una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo; se empleaba en televisores, monitores de ordenador y otros aparatos.
 Tubo de la ola, parte de la ola que en el surf es utilizado para deslizarse por su interior (hómonimo de la técnica).
 Tubo de cerámica, para las canalizaciones;

Enlaces externos